La franchise  trouve son origine dans le terme «  » (littéralement « dossier X ») qui désigne un rapport du FBI concernant une affaire non classée («  »), ou bien une affaire inexplicable.

Télévision 
 X-Files : Aux frontières du réel  (The X-Files) (1993-2020), titre américain d'une série télévisée créée par Chris Carter

Cinéma 

 The X-Files, le film (The X-Files : Fight The Future), film américain de Rob S. Bowman sorti en 1998, première adaptation de la série The X-Files
 X-Files : Régénération (The X-Files: I Want to Believe), film américain de Chris Carter sorti en 2008, deuxième film basé sur la série The X-Files

Jeux vidéo 

 The X-Files, le jeu, jeu d'aventure sur PC, Macintosh, et PlayStation sorti en 1998. Premier jeu basé sur la série The X-Files
 The X-Files: Resist or Serve, deuxième jeu d'aventure sur PlayStation 2 basé sur la série The X-Files et sorti en 2004.

Littérature 

 Novélisation : Bibliographie des adaptations de la série en romans.

X-Files